The Baroness – album di Sarah Slean del 2008
 The Baroness – serie di romanzi di spionaggio di Paul Kenyon

Pagine correlate 
 Baroness (disambigua)